Kristina Lundberg (née le  à Husum en Suède) est une joueuse suédoise de hockey sur glace qui a évolué en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux jeux olympiques de 2006 à Turin. Elle a également remporté une médaille de bronze aux championnats du monde.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002 || MODO Hockey ||Division 1 féminine || || || || || || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2002-2003 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 4 || 1 || 5 || 16
|-
| 2003-2004 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2004-2005 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2005-2006 || MODO Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 8 || 0 || 8 || 8
|-
| 2006-2007 || Skellefteå AIK || Division 1 féminine || || || || || || 2 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2007-2008 || Skellefteå AIK || SDHL || 12 || 4 || 8 || 12 || 32 || 4 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 2008-2009 || Segeltorps IF || SDHL|| 17 || 4 || 0 || 4 || 16|| 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || Munksund-Skuthamns SK|| SDHL || 11 || 2 || 3 || 5 || 24|| 2 || 3 || 3 || 6 || 0

En équipe nationale 	

|-
| 2004 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || -2 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2005 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || +2 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2006 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1  ||align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneur personnel 
 Médaille d'argent olympique de hockey sur glace féminin en 2006 à Turin (Italie).

Notes et références 

Naissance en juin 1985
Naissance dans le comté de Västernorrland
Joueuse suédoise de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée d'argent olympique suédoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006